Vangininkai (litauischex Exonym russischer Toponyme) steht für:
 Saosjorje (Kaliningrad), Ortschaft in der russischen Oblast Kaliningrad
 Jantarowka, Ortschaft in der russischen Oblast Kaliningrad